Montgomery puede referirse a:

Lugares

En Gales

 Montgomery, villa en el condado de Powys.

En Francia 
 Sainte-Foy-de-Montgommery, comuna en el departamento de Calvados, (Baja Normandía);
 Saint-Germain-de-Montgommery, idem;
 Colleville-Montgomery, idem;

En Estados Unidos 
 Montgomery (Alabama), ciudad y capital del estado de Alabama.
 Montgomery (Nueva York), pueblo en el condado de Orange en el estado de Nueva York.
 Montgomery (Pensilvania), borough ubicado en el condado de Lycoming, en el estado estadounidense de Pensilvania.
 Condado de Montgomery  varios condados.

Personas 
 Anthony Montgomery (1971-), actor estadounidense.
 Bernard Law Montgomery (1887-1976), militar inglés de la Segunda Guerra Mundial.
 Candy Montgomery (1949-), ama de casa estadounidense acusada de asesinato.
 Colin Montgomerie (1963-), golfista escocés.
 Elizabeth Montgomery (1933-1995), actriz estadounidense.
 Emil Montgomery (1970-), músico uruguayo.
 John B. Montgomery (1794-1872), militar estadounidense de la Guerra Mexicano-Estadounidense.
 Lucy Maud Montgomery (1874-1942), escritora canadiense.
 Montgomery Clift (1920-1966), actor estadounidense.
 Poppy Montgomery (1972-), actriz australiana.
 Robert Montgomery (1904-1981), actor y director estadounidense.
 Tim Montgomery (1975-), atleta estadounidense.
 Wes Montgomery (1923-1968), guitarrista estadounidense de jazz.

Personajes de ficción  
 Montgomery Burns, personaje ficticio en la serie de TV The Simpsons.
 Montgomery Scott, personaje de la serie Star Trek.
 Addison Forbes Montgomery, personaje de Sin cita previa.
 Roy Montgomery, personaje de Castle
 Nora Montgomery, personaje de"american horror story"
 Charles Montgomery, personaje de "american horror story"
 Aria Montgomery, personaje de Pretty Little Liars
 Montgomery Gator, personaje de FNaF Security Breach.

Transporte 
 Estación Montgomery, estación del sistema del metro de Bruselas.